Declaración de París (1856), sobre el derecho marítimo europeo en tiempos de guerra, y específicamente sobre los corsarios;
 Declaración de París (2005), sobre la cooperación al desarrollo;
 Declaración de París (2012), sobre los recursos educativos abiertos;